Галльсберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Галльсберг — місто у Швеції, у лені Еребру.